in Kroatië:
 Lukavec (Ivanec), een plaats
 Lukavec (Velika Gorica), een plaats

in Tsjechië:
 Lukavec (okres Litoměřice), een gemeente
 Lukavec (okres Pelhřimov), een gemeente
 Lukavec u Hořic, een gemeente in okres Jičín